Владимир Кишкин:
 Кишкин, Владимир Александрович (1883—1938) — заместитель начальника Центросыска НКВД РСФСР, заместитель наркома путей сообщения СССР, начальник Транспортного отдела (6-й отдел) НКВД СССР.
 Кишкин, Владимир Тимофеевич (в монашестве Василий; 1745—1831) — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, прославленный в лике святых, преподобный.